Sorell kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sorell (ort), Tasmanien, 
 Sorell (region), Tasmanien, 

Robotskapade Australienförgreningar